Тульчи́нский райо́н () — административная единица на юге центральной части Винницкой области Украины. Административный центр — город Тульчин.

География 
Площадь — 3856 км².

Основные реки — Тульчинка.

История 
Район образован в УССР в 1923 году.

17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район был укрупнён, в его состав вошли территории:
 Тульчинского района,
 Крыжопольского района,
 Песчанского района,
 Томашпольского района,
 частично Немировского района (Брацлавская поселковая община).

Население 
Численность населения района в укрупнённых границах — 157,2 тыс. человек.

Численность населения района в границах до 17 июля 2020 года по состоянию на 1 января 2020 года — 53 426 человек, из них городского населения — 22 845 человек, сельского — 30 581 человек.

Административное устройство 
Район в укрупнённых границах с 17 июля 2020 года делится на 9 территориальных общин (громад), в том числе 1 городскую, 6 поселковых и 2 сельские общины (в скобках — их административные центры):
 Городские:
 Тульчинская городская община (город Тульчин);
 Поселковые:
 Брацлавская поселковая община (пгт Брацлав),
 Вапнярская поселковая община (пгт Вапнярка),
 Крыжопольская поселковая община (пгт Крыжополь),
 Песчанская поселковая община (пгт Песчанка),
 Томашпольская поселковая община (пгт Томашполь),
 Шпиковская поселковая община (пгт Шпиков);
 Сельские:
 Городковская сельская община (село Городковка),
 Студенянская сельская община (село Студёная).

История деления района 
Количество местных советов (рад) в старых границах района до 17 июля 2020 года:
 городских — 1
 поселковых — 2
 сельских — 23

Количество населённых пунктов в старых границах района до 17 июля 2020 года:
 городов районного значения — 1 (Тульчин)
 посёлков городского типа — 2 (Кирнасовка — 5 530, Шпиков — 3 761)
 сёл — 39
 посёлков сельского типа — 9
Всего — 51 населённый пункт.

Культура 
 Музей Суворова (Тимановка)

Известные уроженцы 

 Покоевой, Григорий Прокофьевич (1907—1957) — советский военачальник, генерал-майор авиации.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Тульчинской районной рады
 Официальный сайт Тульчинской РГА
 Все о Тульчине, Тульчинском раене и не только на сайте tulchin.org.ua
 Учетная карточка района на сайте Верховной рады Украины
 Сведения на сайте областной администрации